Le tournoi de Suède 2013 est un tournoi de tennis sur terre battue qui se déroule du 8 au 14 juillet .

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2013)

Liens externes 
   Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2013
Tennis en juillet 2013